Nome do jogador (Hastings, 19 de janeiro de 1983), é um futebolista Neozelandês que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Newcastle Jets.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Goleiros da Nova Zelândia
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Melbourne Victory Football Club
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017